À cœur perdu peut désigner :
 À cœur perdu, titre québécois du film True Romance ;
 À cœur perdu,  de la  de la série X-Files ;
 À cœur perdu,  de la  de la série Angel.